Liste des sélectionnés en équipe d'Angleterre A de football (mise à jour le 10.04.21)

Annexes

Bibliographie

Notes et références 



Angleterre
Footballeur international